Jméno a příjmení Roman Ječmínek se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Roman Ječmínek starší (* 1940) – český sportovní šermíř – kordista a moderní pětibojař, předseda Autoklubu ČR (1990–2016)
 Roman Ječmínek mladší (* 1967) – český sportovní šermíř – kordista, účastník dvou olympijských her